Srikakulam (district), district in in Andhra Pradesh
Srikakulam (plaats), plaats in Andhra Pradesh